HMS Vinga har två fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Vinga (65), minsvepare sjösatt år 1940
HMS Vinga (M75), minröjningsfartyg sjösatt år 1987

Se även
Vinga